Příjmení Bajer nosí více významných osobností:

 Anna Bajerová (1881–1966) – česká historička
 Antonie Bajerová (1927–???) – česká a československá politička
 Fredrik Bajer (1837–1922) – dánský spisovatel, učitel, politik a pacifista
 Jaroslava Bajerová (1910–1995) – československá sportovní gymnastka
 Lukáš Bajer (* 1984) – český fotbalový záložník
 Petr Bajer (* 1967) – český politik

Podobná příjmení 
 Bayer
 Baier